Deux classes de cuirassés de la Royal Navy ont été nommées classe King George V :
 La  est une classe de cuirassés Super-dreadnought de la Royal Navy qui furent construits juste avant la Première Guerre mondiale ;
 La  est une classe de cuirassés de la Royal Navy qui furent construits juste avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi